Terna – azienda italiana che gestisce la rete di trasmissione dell'energia elettrica
 Terna – macchina usata per eseguire lavori di scavo, riporto, e movimento di materiale
 Terna – in matematica, insieme di tre numeri o tre vettori
 Terna pitagorica
 Terna ordinata
 Terna cartesiana
 Terna fermatiana
 Terna inerziale
 Terna di Frenet
 Terňa –  comune della Slovacchia nel distretto di Prešov

Altri progetti